Луи Хардиквест (; 15 декабря 1910, коммуна Хугарден, провинция Фламандский Брабант, Бельгия — 20 января 1991, коммуна Хугарден, провинция Фламандский Брабант, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший с 1932 по 1940 год. Победитель Тура Фландрии-1936.

Достижения 

 1932
 1-й — Этап 1 Вуэльта Каталонии
 3-й Чемпионат Бельгии по циклокроссу
 1933
 2-й Париж — Ницца
 2-й Схелдепрейс
 3-й Тур Воклюза
 1934
 1-й Circuit du Morbihan
 8-й Париж — Рубе
 10-й Париж — Брюссель
 1935
 1-й Париж — Бельфор
 1-й — Этап 1 Tour de l'Ouest
 2-й Париж — Брюссель
 2-й Circuit de Paris
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1936
 1-й Тур Фландрии
 1-й — Этап 8 Tour de l'Ouest
 2-й Чемпионат Бельгии в групповой гонке
 3-й Париж — Брюссель
 6-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1937
 3-й Париж — Лимож
 3-й Тур Фландрии
 1938
 2-й Париж — Рубе
 2-й Circuit de Paris
 2-й Гран-при Зоттегема
 4-й Тур Фландрии
 9-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1939
 2-й Гран-при Вилворде

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Хардиквест, Луи на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии